Spiru ist der Familienname folgender Personen:

 Basil Spiru (1898–1969), deutscher Historiker
 Nako Spiru (1918–1947), albanischer Politiker und Funktionär (PPSh)